A 2016-os finn labdarúgó-bajnokság a finn labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 86. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével, 2016. április 2-án indult és október 23-án ért véget.

A bajnoki címet az IFK Mariehamn szerezte meg, mely a klub történetének 1. bajnoki címe. A PK-35 Vantaa kiesett az élvonalból.

A bajnokság rendszere 
A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott, a csapatok tavaszi–őszi lebonyolításban oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg egymással. Minden csapat minden csapattal három alkalommal játszott, egyszer pályaválasztóként, egyszer pedig idegenben.

A pontvadászat végső sorrendjét a 26 bajnoki forduló mérkőzéseinek eredményei határozták meg a szerzett összpontszám alapján kialakított rangsor szerint. A mérkőzések győztes csapatai 3 pontot, döntetlen esetén mindkét csapat 1-1 pontot kapott. Vereség esetén nem járt pont.

Változások a 2015-ös szezont követően 
 Búcsúzott az élvonaltól
 Jaro 14. helyezettként.
 KTP Kotka alulmaradt az osztályozón.
 Feljutott az élvonalba
 PS Kemi, a másodosztály (Ykkönen) győzteseként.
 PK-35 Vantaa, győzött az osztályozón.

A bajnokság végeredménye

 Az IFK Mariehamn a 2016-os szezon bajnoka.
 Az IFK Mariehamn részt vett a 2017–18-as UEFA-bajnokok ligájában.
 A HJK Helsinki, az SJK Seinäjoen és a VPS Vaasa részt vett a 2017–18-as Európa-ligában.
 Az Inter Turku osztályozót játszott.
 A PK-35 Vantaa kiesett a másodosztályba (Ykkönen).

Eredmények

1-22. forduló

23-33. forduló

Osztályozó

Jegyzetek

Források 
  
  

Finn
Finn labdarúgó-bajnokságok